GR-20 puede designar:

 GR-20. Vuelta a Aralar
 GR-20 de la isla de Córcega